Dies ist eine Liste von Phonetika in chinesischen Schriftzeichen. Das Phonetikum in einem Schriftzeichen der chinesischen Schrift gibt Hinweise auf dessen Aussprache.

Tabelle 
In der folgenden Tabelle werden die Aussprache des Phonetikums selbst sowie damit gebildete Zeichen als Beispiele angezeigt. Die Schriftzeichen sind nach dem Pinyin-Alphabet geordnet.

Liste der Phonetika des Altchinesischen 

Chinesische Schrift
Chinesischen Schriftzeichen